Letonniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Letonniemi (udde i Egentliga Finland), Åbo, 
 Letonniemi (udde i Norra Österbotten), Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar